Malmaison se poate referi la:

 La Malmaison, comună din nordul Franței
 Rueil-Malmaison, oraș din departamentul Hauts-de-Seine
 Castelul Malmaison, aflat în orașul Rueil-Malmaison
 Évin-Malmaison, comună din departamentul Pas-de-Calais
 Închisoarea Malmaison, închisoare din București